Ярл () — один из высших титулов в иерархии в средневековой Скандинавии, а также само сословие знати. Первоначально означал племенного вождя, позже стал означать титул верховного правителя страны. После появления национальных государств ярлы стали доверенными лицами конунга и осуществляли его власть на местах.

К началу XIV века термин вышел из употребления (кроме Исландии), так как ярлов заменили королевские брюти.

Этимология 
Согласно трудам Прокопия, германское племя герулов, терроризировавшее многие поколения Европу, вернулось в Скандинавию в 512 году н. э. после серии поражений. Так как их исконные территории были заняты данами, они поселились в области рядом с гётами.

Слово «Erilaz», часто встречающееся на рунических памятниках в южной Швеции, связывают с герулами. Вероятным его значением является «мастер рун» или «колдун», то есть человек, умеющий обращаться с магией рун. Мис показал, что слово является аблаутной формой англосаксонского слова eorl и производным от *erōn — тот, кто сражается, то есть воин.

Тем не менее, не существует сколько-нибудь основательной теории, доказывающей этимологию этого слова. Единственным достоверным является тот факт, что первое упоминание слова «ярл» связано с указанием на титул его обладателя.

Кеннинги 
В кеннингах ярлов, хэрсиров и хирдманов () называют «друзьями, собеседниками или сотрапезниками конунга» ().

Социальное положение 
В ранний период, аналогично конунгам, одни ярлы владели землёй, другие скитались на кораблях и занимались грабежами. На заре появления этого термина в обиходе остаются неясными конкретные различия между ярлами и прочими вождями, во множестве существовавшими в Дании и Норвегии.

Описание порядков, установленных Харальдом Прекрасноволосым, частично раскрывает положение ярлов в поздний период в Норвегии:

Швеция 

По-видимому, в Швеции ярлы впервые появились в конце X века при короле Эрике VI Победоносном. Вероятно, несколько человек могли одновременно носить этот титул, но только один мог быть «верховным ярлом» ().

К середине XIII века титул принадлежал в основном представителям только одного знатного рода Фолькунгов (Folkungaätten), хотя и неизвестно, титуловались ли они именно ярлами, поскольку все сохранившиеся письма написаны на латинском языке, в котором для обращения друг к другу использовалось слово  (герцог).

Ярл Биргер (1210? — 1266) получил титул в 1248 году и был последним ярлом в Швеции. Возможно, он не желал, чтобы кто-нибудь обладал такой властью, угрожая его наследникам, которые стали королями Швеции. Так или иначе, после него ярлов в Швеции не было.

Норвегия 
В Норвежском королевстве обычно был только ярл материковой Норвегии, ярл Оркнейских островов (до 1231), а после утверждения королевской власти в Исландии в 1261/62 ещё и ярл Исландии. Однако уже в 1237 Скуле Бордссон был произведён в достоинство герцога (), ставшего новым высшим титулом. К началу XIV века ярлов не осталось и в Норвегии.

Англия 
В Англии, заимствовавшей государственную систему у скандинавов, ярлы назывались эрлами () и первоначально имели те же функции, что и ярлы, но с течением времени обладатели титула были лишены власти. В настоящее время этот титул обычно переводится на русский язык как граф.

См. также 
 Герцог — то, во что этот титул превратился в Скандинавии
 Эрл (граф) — то, во что этот титул превратился в Англии
 Пфальц-граф — аналогичный по сути германский титул

Примечания

Литература 
 

Скандинавия
История Швеции
История Норвегии
Титулы
Дворянство